Peytoia — род ископаемых морских членистоногих из класса динокарид (Dinocarida). Обнаружены в кембрийских отложениях формации сланцев Бёрджес (Канада, 513—505 млн лет назад) и на территории современной Польши (521—514 млн лет назад).

В 1978 году  синонимизировал род  (орфографический вариант Laggani) с родом Peytoia.

Классификация 
В род включают два вида:
 Peytoia nathorsti [syn. ]
 Peytoia infercambriensis

Примечания 

Dinocarida
Членистоногие кембрийского периода